Сергей Васильевич Ложечник (; род. , Петвичи, Держинский район, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный деятель.

Биография 
Родился 10 ноября 1981 года в деревне Петковичи. В 2007 году окончил Могилевский государственный университет продовольствия по специальности машины и аппараты пищевых производств, присвоена квалификация инженер-механик, затем, в 2013 — Академию управления при Президенте Републики Беларусь по специальности управление агропромышленным комплексом.

Трудовую деятельность начал в 2001 году механиком сельскохозяйственного производственногокооператива «Крутогорье-Петковичи». Также работал механиком, формовщиков, инженер-технологом. С 2009 по 2011 — начальник Государственной продовольственной инспекции по качеству и стандартизации — главный государственный инспектор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. С 2011 по 2013 — директор ОАО «Щучинский маслосырзавод».

5 марта 2013 года был назначен на должность Председателя Щучинского районного исполнительного комитета.

12 сентября 2019 года по решению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Сергей Ложечник был назначен на должность Председателя Лидского районного исполнительного комитета. 16 сентября 2019 года местных совет депутатов утвердил его кандидатуру.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает дочь.

Примечания

Ссылки 
 Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник — о перспективах развития города и района

Выпускники Могилёвского государственного университета
Выпускники Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Председатели районных исполкомов Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании